Torrington (Connecticut)
Torrington (Wyoming)

Desambiguações de topônimos